Die Football League Third Division 1995/96 war die vierte Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 38. Viertligaspielzeit insgesamt.

Die drei bestplatzierten Vereine Preston North End, FC Gillingham und FC Bury stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger aus. Hierbei setzte sich der Plymouth Argyle durch.

Torquay United konnte als Tabellenletzter die Liga halten, da das Stadion von Stevenage Borough nicht den Anforderungen der Profiliga entsprach.


Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1995/96
Fußballsaison 1995/96